Вель () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 140 км на юг от Орлеана, 14 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 852 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Борегар (), XV век
 Замок Курсене (), XV век
 Замок Плесси (), XVIII век
 Замок Возелль (), XVIII век
 Церковь св. Стефана (), XII век

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini